Il singolare del torneo di tennis ATP Taipei 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Robert Van't Hof che ha battuto in finale Pat Du Pré 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Kim Warwick (primo turno)
 John Sadri (primo turno)
 Paul McNamee (semifinali)
 Mark Edmondson (semifinali)

 Bill Scanlon (secondo turno)
 Chris Lewis (secondo turno)
 John Austin (primo turno)
 Tim Gullikson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Taipei 1981